Kaltag steht für:

 Kaltag, eine Ortschaft in Alaska
 Kaltag River, einen Fluss in Alaska
 Kaltag Mountains, ein Gebirge in Alaska
 Kaltag Portage, eine Passage durch die Nulato Hills in Alaska